Hennberg steht für:
 Hennberg (Allerheiligen), Berg in Allerheiligen im Mühlkreis
 Hennberg (Gemeinde Allerheiligen im Mühlkreis) 
Siehe auch:
 Henneberg
 Hensberg